Le terme de flotte du Pacifique peut désigner :
United States Pacific Fleet
Force navale du Pacifique (Mexique)
British Pacific Fleet (1944–1945)
Flotte du Pacifique (Russie) (anciennement Soviétique)
Flotte du Pacifique (France)
Forces maritimes du Pacifique (Canada)